Ойрасбург (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Ойрасбург (Швабия) — коммуна в Германии, в земле Бавария.